Spitfire kan syfta på:

 Supermarine Spitfire – ett engelskt jaktplan
 Spitfire Premium Kentish Ale – ett öl från det engelska bryggeriet Shepherd Neame
 Spitfire – en film från 1934, se Vildmarkens dotter
 Triumph Spitfire – en bilmodell från Triumph
 Spitfire (skaband) –  ett skaband från Sankt Petersburg, Ryssland
 Spitfire Records – ett skivbolag för heavy metal
 Spitfire (musikalbum) – ett musikalbum av rockgruppen Jefferson Starship